Rujevica est un toponyme qui peut désigner :
Rujevica, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Pljevlja ;
Rujevica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Sokobanja, district de Zaječar.